Weißspitze ist der Name folgender Berge:
 Weißspitze (Antarktika) in den Lawrence Peaks im Viktorialand
 Weißspitze (Venedigergruppe) in der Venedigergruppe in Osttirol
 Weißspitze (Zillertaler Alpen) in den Zillertaler Alpen in Südtirol